Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам среди легковых автомобилей 2010 — 7-й сезон FIA World Touring Car Championship в истории и 6-й сезон этого чемпионата после его возрождения в 2005-м году. Сезон стартовал 7 марта гонкой в Бразилии на автодроме в Куритибе, и завершился гонкой в Макао на Guia Circuit 21 ноября, по завершении 22 гонок сезона.

Перед стартом нового сезона в очередной раз была реформирована очковая система. WTCC (как и WRC, как и Формула-1) приняла следующую схему: победитель теперь получит 25 очковой, финишировавшие следом получают 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 и 1 очко за 10-е место.

Команды и пилоты 
Полный заявочный лист выпущен 19 февраля 2010.

Изменения в пилотском и командном составах 
Chevrolet выставила на старт 3 машины, на смену завершившего карьеру Николы Ларини пришёл экс-пилот SEAT Sport Иван Мюллер.

BMW Motorsport сокращает своё участие в серии с 5 до 2 машин. Пилотами команды стали Энди Приоль и Августо Фарфуш, и формально они ехали за Team RBM. Бывший пилот BMW Team Italy-Spain Алессандро Занарди завершил свою карьеру в чемпионате, а бывший пилот BMW Team Germany Йорг Мюллер поехал в LMS за команду Schnitzer.

SEAT Sport не участвовала в сезоне-2010, но помогла специалистами новой команде SR-Sport, за которую поехал бывший чемпион Трофея Частников Том Коронель и 3 экс-пилота SEAT Sport — Хорди Жене, Тьягу Монтейру и Габриэле Тарквини.

Стефано Д'Асте вернулся в Scuderia Proteam Motorsport, за которую уже выступал в 2005, 2006 и 2008 годах, уйдя из Wiechers-Sport. На его место пришёл Меди Беннани, перешедший из Exagon Engineering. Д’Асте присоединился в Proteam к Серхио Эрандесу, который возвращается в Proteam из BMW Team Italy-Spain. Андрей Романов вернулся в серию и поехал за Liqui Moly Team Engstler. Он заменил Кристиана Поульсена, который поехал за рулем машины собственной команды Poulsen Motorsport.

Михел Нюкьер присоединяется к Sunred Engineering после прошлогоднего участия в WTCC за Perfection Racing в Ошерслебене. Он заменил Тома Бордмана, который предпочёл вернуться в BTCC, за рулём команды Special Tuning (UK). Венгерская Zengő Dension Motorsport присоединилась к участникам серии, приведя с собой чемпиона SEAT León Eurocup Норберта Мицелиса, который уже дважды поощрялся выступлениями за SUNRED — в 2008 и 2009 годах.

Из BTCC прихошла команда Bamboo Engineering, приведя с собой Харри Волкхарда в качестве пилота. Дэррил О'Янг, ранее пилотировавший в FIA GT за Prospeed Competition стал его партнёром.

Джеймс Томпсон, пилотировавший в 2009 году в нескольких гонках за LADA Sport, проведёт некоторые европейские этапы за Hartmann Racing.

Экс-пилот SEAT Sport Рикард Рюделл пропускает гоночный сезон-2010. Вместо этого он будет работать экспертом на канале Viasat Motor на программах, посвящённых сезону 2010 STCC.

Maurer Motorsport выставила 3 машины для местных гонщиков на этапе в Марокко. В гонке в итоге участвует только Исмаил Сбаи.

Пьер-Ив Корталь вернулся в чемпионат вместе со своей командой Exagon Engineering. Бельгиец принял участие в домашнем этапе.

Не участвующий на постоянной основе ни в одной из автомобильных серий в этом году Колин Тёркингтон принял участие в нескольких этапах, начиная с Португалии. Машину ему предоставляла West Surrey Racing в сотрудничестве с eBay Motors.

Шведская команда Polestar Racing со своим пилотом Робертом Далгреном приняла участие в этапах в Брэндс-Хэтч и Окаяме, используя Volvo C30 с национальной омологацией.

Календарь 
Предварительная версия календаря на сезон 2010 года была одобрена на Всемирном совете FIA 24 июня 2009. Итоговая версия была опубликована 21 октября 2009. Мексиканский этап отменён из-за того, что местные власти не могут гарантировать безопасность посетителей из-за наводнений в регионе.

Изменения в календаре 
 Бельгийский этап заменит в календаре французский, появившись в календаре впервые с 2005 года. В этом году гонка будет проведена в Зольдере.
 Португальский этап будет проведен в Портимао.
 После годичного перерыва, итальянский этап вернётся с автодрома Энцо и Дино Феррари на Autodromo Nazionale di Monza.

Результаты и Общий зачёт

Результаты

Личный зачёт

Кубок Конструкторов

Личный трофей частников

Командный трофей частников

Зачёт новичков

Примечания

Ссылки 
Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА

 

WTCC
2010